Израиль Разгон:
 Разгон, Израиль Борисович (1892—1937) — советский военный деятель, корпусной комиссар.
 Разгон, Израиль Менделевич (1905—1987) — советский историк, брат Л. Э. Разгона.